3. etape af Vuelta a España 2020 var en 166,1 km lang , som blev kørt den 22. oktober 2020 med start i  og mål i .

For at undgå spredning af COVID-19, er etapens stigninger lukket af for tilskuere. På det tidspunkt var knap 900.000 spaniere blevet smittet med virussen under coronaviruspandemien.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Matej Mohorič () – stillede ikke til start.
  Thibaut Pinot () – stillede ikke til start.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

03